Boeroe of Buru, een eiland in de Molukken
 Boeroes, een Surinaamse bevolkingsgroep